Coppa del Generalissimo 1954 – edizione del torneo di calcio spagnolo
 Coppa del Generalissimo 1954 – edizione del torneo di hockey su pista spagnolo
 Coppa del Generalissimo 1954 – edizione del torneo di pallacanestro maschile spagnolo